Saar ist der Name folgender Gewässer:

 Saar, Nebenfluss der Mosel in Frankreich und Deutschland
 Weiße Saar (), linker Quellbach der Saar in Frankreich
 Rote Saar (), rechter Quellbach der Saar in Frankreich
 Saar (Rhein), Nebenfluss des Rheins im St. Galler Oberland
 Saar (Werra), linker Quellbach der Werra
 Saar, deutscher Name vom Fluss La Sarre in Québec

Saar ist der Name folgender Orte und Gebiete:
 Kurzform für das Saargebiet (bis 1935)
 Kurzform für das Saarland (ab 1935)
 Département de la Sarre, ein ehemaliges französisches Département
 La Sarre, Stadt in Québec
 Žďár nad Sázavou (deutsch Saar), eine mährische Stadt
 Saar bei Duppau (tschechisch Žďár u Doupova), ein aufgelassenes Dorf im Duppauer Gebirge, Tschechien
 Saar (Bahrain), vorgeschichtliche Siedlung auf Bahrain

Saar (Vorname) ist ein weiblicher und männlicher Vorname

Saar ist der Familienname folgender Personen:
 Alois von Saar (1779–1861), österreichischer Maler
 Ants Saar (1920–1989), estnischer Prosaist und Parteifunktionär
 Betye Saar (* 1926), US-amerikanische Künstlerin und Lehrerin
 Elmar Saar (1908–1981), estnischer Fußballspieler
 Ferdinand von Saar (1833–1906), österreichischer Schriftsteller
 Fritz Saar (1889–1948), deutscher Politiker (SPD)
 Getter Saar (* 1992), estnische Badmintonspielerin
 Gideon Sa’ar (* 1966), israelischer Politiker, Minister und Knesset-Abgeordneter
 Heinrich von Saar (1242–nach 1300), Chronist
 Heleri Saar (* 1979), estnische Fußballspielerin
 Hendrik Saar (1893–1944?), estnischer Schriftsteller
 Horst Saar (1925–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Indrek Saar (* 1973), estnischer Politiker und Schauspieler
 Johann Jacob Saar (1625–1664), deutscher Ostindienfahrer
 Juhan Saar (1929–2007), estnischer Schriftsteller und Kinderbuchautor
 Karl von Saar (1797–1853), österreichischer Maler
 Karl Günther von Saar (1878–1918), österreichischer Bergsteiger und Chirurg
 Katriin Saar (* 2002), estnische Tennisspielerin
 Leopold Saar (* um 1875; † nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Mart Saar (1882–1963), estnischer Komponist
 Martin Saar (* 1970), deutscher Sozialphilosoph
 Olivia Saar (* 1931), estnische Kinderbuchautorin und Journalistin
 Robert Saar (1925–1976), deutscher Komponist, Pianist und Organist

 Stefan Christoph Saar (* 1954), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ulla Saar (* 1975), estnische Buchillustratorin und Designerin
 Valeri Saar (* 1955), estnischer Brigadegeneral
 Veera Saar (1912–2004), estnische Schriftstellerin

Saar steht für folgende Schiffe und Schiffsklassen:
 Saar (Schiff, 1934), ein U-Boot-Begleitschiff der Kriegsmarine
 Saar (A 65), ein ehemaliger Tender der Deutschen Marine
 Sa'ar (Transliteration von althebräisch סער, „stürmen“, „wegfegen“), diverse Schiffsklassen der israelischen Marine

SAAR steht für:
 Flughafen Rosario in Argentinien als IATA-Code

Siehe auch:
 Sare (Begriffsklärung)
 Sar
 Sahr
 Saarbach

Abkürzung